Sivaslı (district), een Turks district in de provincie Uşak
 Sivaslı (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Sivaslı